Damien – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Damiano
Damien – personaggio della serie televisiva Heroes
Damien – demone della demonologia cristiana
Damien – serie televisiva statunitense del 2016

Pagine correlate
Damiano (disambigua)
Damiana
Damian